Claus Jensen (Nykøbing Falster, 29 de abril de 1977) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, meia retirado.

Carreira 
Claus Jensen se profissionalizou no Næstved BK.

Carreira 
Claus Jensen integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Eurocopa de 2004, Copa de 2002.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1977
Naturais de Nykøbing Falster
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Lyngby Boldklub
Futebolistas do Bolton Wanderers F.C.
Futebolistas do Charlton Athletic F.C.
Futebolistas do Fulham F.C.
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004